A 12 318-as számú mellékút egy alig több, mint egy kilométer hosszú országos közút a Börzsöny Nógrád megyei részén, Nógrád település belterületén. A község központjában ágazik ki a 12 123-as útból, körülbelül annak az 5+400-as kilométer-szelvényénél, dél-délnyugati irányban. Nyugatról megkerüli azt a kis magaslatot, amelyen a nógrádi vár romjai emelkedne, majd nem sokkal később eléri a  Nógrád vasútállomását, és annak térségében véget is ér.

Települési neve a kezdeti szakaszán Mátyás király utca, majd a várdomb lábának elérésétől Hunyadi utca.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatai szerint 1,079 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 9.

12318
Börzsöny